IEEE 802.3 je skup IEEE standarda koji definiraju fizički i podatkovni sloj (OSI) žičnih mreža poznatijih kao Ethernet.

Računalne mreže
IEEE standardi i formati
Protokoli fizičkog sloja
Protokoli podatkovnog sloja